buczyna – rodzaj lasu liściastego
 buczyna – owoce buku (bukiew)

Miejscowości i ich części Polsce  

 Wg TERYT jest ich 24, w tym 5 podstawowych
 Buczyna – część miasta Świdwin
 Buczyna – osada leśna wsi Przygórze w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Nowa Ruda
 Buczyna – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Radwanice 
 Buczyna – przysiółek w województwo lubuskim, w pow. wschowskim, w gminie Wschowa
 Buczyna – część wsi Wisłowiec w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Stary Zamość
 Buczyna – wieś w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Lubrza 
 Buczyna – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Buczyna – osada w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Wolbrom
 Buczyna – przysiółek wsi Zawoja w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zawoja
 Buczyna – część wsi Zbylitowska Góra w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Tarnów
 Buczyna – część wsi Jodłowa w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Dębica
 Buczyna – część wsi Handzlówka w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Łańcut
 Buczyna – przysiółek wsi Cetula w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Wiązownica
 Buczyna – część wsi Zapałów w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Wiązownica
 Buczyna – przysiółek wsi Lubzina w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Ropczyce
 Buczyna – część wsi Wólka Turebska w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Zalezany
 Buczyna – część wsi Mazańcowice w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Jasienica
 Buczyna – część wsi Ochaby Małe w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Skoczów
 Buczyna – część wsi Zabijak w woj. śląskim, w pow. myszkowskim, w gminie Koziegłowy
 Buczyna – część wsi Pępice w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Mniów
 Buczyna – część wsi Zagórze w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Łączna
 Buczyna – część wsi Kiełczyna w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Bogoria
 Buczyna – część wsi Boguniewo w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Rogoźno
 Buczyna – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Świdwin

Administracja w Polsce 
 Buczyna – dawna gromada

Miejscowość na Ukrainie 
 Buczyna – wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim

Wzniesienia w Polsce 
 Buczyna (434,0 m n.p.m.) – góra na Pogórzu Izerskim, położona w woj. dolnośląskim, w powiecie jeleniogórskim, w gminie Stara Kamienica
 Buczyna (377,0 m n.p.m.) – wzgórze na Garbie Tarnogórskim, położona w woj. śląskim, w powiecie będzińskim, w gminie Bobrowniki
 Buczyna (330,0 m n.p.m.) – pagór na Garbie Tenczyńskim, położona w woj. małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Krzeszowice